Jean-Luc Gaget, scénariste, dialoguiste,romancier, monteur, et réalisateur français.
 Affaire Maxime Gaget, une affaire judiciaire française survenue en 2009.